Concerto a richiesta (Wunschkonzert) – film del 1940 diretto da Eduard von Borsody
 Wunschkonzert – film del 1955 diretto da Erik Ode